«Ам!» (шутл.) — междометие, обозначающее «съем!», «укушу!». 

Кроме этого, кириллическое АМ или ам имеет много значений как сокращение.

Сокращения 
 а/м — автомашина, автомобиль, автомобильный.
 ам. — американский, Ам — Америка.
 ам. — аморфный.
 Ам. — пророк Амос или Книга пророка Амоса в обозначениях книг Ветхого Завета.
 Ам — амфибрахий (стихотворный размер).

В единицах измерения 
 А/м — ампер на метр.

В обозначениях 
 АМ — социо-духовная организация «Ананда Марга».
 АМ — газета «Амурский меридиан» (Хабаровск).

В науке 
 АМ — амплитудная модуляция, амплитудно-модулированный.
 Ам — магнитный азимут.
 АМ — (метод) атомов в молекулах.
 АМ — адреномиметик.
 АМ — акселерометр малогабаритный.
 АМ — активная матрица.
 АМ — алгоритмическое обеспечение.
 АМ — аминомеркаптан.
 АМ — аналитическая микроскопия.

В технике 
 АМ — Сокращение для маркировки двигателей (аэромагнитометр в маркировке) Алекса́ндра Алекса́ндровича Мику́лина (советского конструктора авиационных двигателей и ведущего конструктора ОКБ Микулина):
 АМ-13, АММ-13
 М-17
 АМ-34
 АМ-35
 АМ-38
 АМ-39
 АМ-42
 АМ-3 и др.
 АМ-37 — советский поршневой авиационный двигатель.
 АМ — ассенизационная машина.
 АМ — аппарат-матка; также авиаматка.
 АМ — антрацит мелкий орех (каменный уголь).
 АМ-1 — Атом Мирный Первый, уран-графитовый реактор на Обнинской АЭС (первой в мире АЭС).

В военном деле 
 АМ — автоматический миномёт.
 АМ — аэродром морской авиации.
 АМ — аэрозольная маскировка.
 АМ-23 — советская авиационная пушка калибра 23-мм.

В экономике 
 АМ — акцизная марка.
 АМ — акционер (участник) материнской или дочерней организации в бюджете РФ.

Прочие 
 АМ — аппарат министра.
 АМ — архитектурная мастерская (например: АМ «Диалог» ПГУАС; АМ 19).
 Ам — коммуна в департаменте Нор, Франция

См. также 
 AM (латиница)

Примечания